Maria Kuczma - urodzona w Poznaniu, instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni, z wykształcenia biolog molekularny.

Ma męża Mariusza (harcmistrza), troje dzieci: Michał (1996), Wojtek (1998), Antek (2001). Mieszkają w Koziegłowach.

Harcerstwo 
 była Komendantka Zachodniej Chorągwi Harcerek (ZHP rok zał. 1918)
 była trzecia Naczelniczka Harcerek ZHP rok zał. 1918
 była Naczelniczka Harcerek ZHR (3 października 1992 - 12 czerwca 1994)
 członkini Komisji Instruktorskiej i Szkoły w Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek

Harcmistrzowie
Naczelniczka Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej